

События 
 В Москве появились первые Монетные дворы.
 В Швеции принято «Аугсбургское вероисповедание» (составлено Меланхтоном).
 Август — Гибель Франческо Ферруччи. 12 августа — Взятие Флоренции имперскими войсками. Медичи становятся герцогами Тосканы.
 1530—1533 — Крестьянские волнения в Радоушове (Чехия).
 Около 1530 — Восстание крестьян Дирвенской волости (Жемайтия).
 Испанцы передали Триполи мальтийским рыцарям. Гарнизон города составили итальянские и испанские наёмники.
 1530—1535 — Племена текрур опустошили всю страну Мали южнее Сенегала.
 Смерть Бабура. Он разделил свои владения между сыновьями. Основную часть Индии он отдал старшему сыну Хумаюну.
 1530—1539 — Падишах Могольской империи Хумаюн.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1530 году
 7 мая — Луи I де Бурбон-Конде, французский принц, родоначальник рода Конде, вождь французских гугенотов (ум. 1569).
 25 августа — Иван IV, первый царь всея Руси.
 Боден, Жан — французский политик, философ, экономист, правовед, член Парламента Парижа и профессор права в Тулузе.
 Иулиания Лазаревская — святая Русской православной церкви.
 Кохановский, Ян — польский поэт эпохи Возрождения, первый великий национальный поэт.
 Уэсуги Кэнсин — даймё, правивший провинцией Этиго, один из наиболее могущественных полководцев периода Сэнгоку в истории Японии.
 Дмитрий Вишневецкий — основатель Запорожской Сечи и первый её гетьман, военачальник Великого княжества литовского, военачальник Русского царства.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1530 году
 Бабур — чагатайский и индийский правитель, полководец, основатель государства Великих Моголов (1526) в Индии. Известен также как поэт и писатель.
 Маргарита Австрийская (1480—1530) — дочь императора Максимилиана I и Марии Бургундской, штатгальтер Испанских Нидерландов.
 Массейс, Квентин — фламандский живописец. Стремился к синтезу принципов нидерландского и итальянского Возрождения.
 Уолси, Томас — канцлер Английского королевства в 1515—1529 годах; архиепископ Йоркский с 1514 года; кардинал с 1515 года. До 1529 года считался самым могущественным человеком в Англии после короля Генриха VIII, держал в своих руках всю внешнюю и значительную часть внутренней политики.
 Хуана Бельтранеха — кастильская принцесса и с 1475 по 1481 год королева-консорт Португалии.

См. также